New York, New York puede referirse a:
 New York, New York, canción de la película homónima.
 New York, New York (película), película estadounidense de 1977.
 New York-New York Hotel & Casino, un hotel y casino en Paradise, Nevada.
 New York New York Tower, un rascacielos situado en Chongqing, China.
 La ciudad de Nueva York.
 New York, New York, canción del musical Un Día en Nueva York, de Leonard Bernstein.